Regierung Löfven bezeichnet folgende Regierungen Schwedens unter Stefan Löfven:

 Regierung Löfven I (2014–2019)
 Regierung Löfven II (2019–2021)
 Regierung Löfven III (2021)